Кауза́льный (причинный) фильтр — линейная инвариантная ко времени причинная система. Слово каузальный (причинный) показывает, что сигнал на выходе такого фильтра зависит только от текущих и прошедших сигналов на его входе. Фильтры, выходные сигналы которых зависят также от будущих входных сигналов, называются некаузальными (непричинный), а фильтры, выходные сигналы которых зависят только от будущих входных сигналов, называются антикаузальные (антипричинные).

См. также 
 Обработка сигналов

Фильтрация